Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Отборите заели последните две места отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Хасково (Хасково) и Етър (Велико Търново). Актуален шампион е ЦСКА „Септемврийско знаме“.

Класиране 

 ЦСКА играе като ЦСКА „Септемврийско знаме“.
 Левски играе като „Левски-Спартак“.
 Ботев (Пловдив) играе като „Тракия“.

Баражи 
 Марек (Дупница) – Розова долина (Казанлък) 0:0 и 1:2
 Ботев (Враца) – Шумен (Шумен) 1:0 и 1:2

Състав на шампиона ЦСКА „Септемврийско знаме“

Любопитни факти 
 Това е първият сезон в историята, в който шампионът и вицешампионът вкарват над 70 гола в първенството.
 Георги Велинов е първия вратар в историята на „ЦСКА“, който записва 30 мача в рамките на един сезон.
 Мачът „Левски-Спартак“ – „Черноморец“ 5:3 е единствения в историята на българското първенство, в който има 8 гола, вкарани само от двама футболисти – Мишо Вълчев бележи петте гола за „Левски“, а Георги Маджаров се отчита с хеттрик за бургазлии.
 Михаил Вълчев става първия играч с 5 гола за „Левски“ в мач от „А“ група.
 Наско Сираков вкарва първия си гол срещу „Левски-Спартак“ – с отбора на „Хасково“ завършил 2:2, когато бележи за домакините.

Северна „Б“ РФГ 

 1. Михайловград – днес град Монтана;
 2. Толбухин – днес град Добрич;

ЗАБЕЛЕЖКА:
 ТДФС „Дунав“ (Русе) се разделя отново на ДФС „Дунав“ и ДФС „Локомотив“. Дунав (Русе) играе в „Б“ РФГ, а Локомотив (Русе) в Североизточната „В“ РФГ.

 През 1981 година между „Б“ групите и футболните зони са създадени 5 „В“ РФГ - Софийска, Северозападна, Североизточна, Югозападна и Югоизточна. В тях се състезават младежките, аматьорски отбори на клубовете от „А“ и „Б“ групите и зоните.

Североизточна „В“ РФГ 

 1. Хлебарово – днес град Цар Калоян;

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив
 „Футболът в Русе“, Юлиян Костов.

7